Ranatra är ett släkte av insekter. Ranatra ingår i familjen vattenskorpioner. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattenskorpioner
Ranatra